Люля — топоним в России:

Реки 
 Люля (приток Васюгана) — в Томской области.
 Люля (приток Суры) — в Чувашии.
 Люля (приток Суралейки) — в Чувашии и Мордовии.

Населённые пункты 
 Люля — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Люля — деревня в Чамзинском районе Мордовии.
 Люля — посёлок в Батыревском районе Чувашии.

См. также 
 Люля-кебаб